Richard Beauchamp ou Richard de Beauchamp peut se référer à plusieurs personnes :

 Richard Beauchamp († 1481), évêque d'Hereford puis de Salisbury ;
 Richard  Beauchamp (1382-1439),  comte de Warwick, commandant militaire ;
 Richard Beauchamp († 1422),  comte de Worcester.